Korinth ist eine griechische Gemeinde im Regionalbezirk Korinthia in der Region Peloponnes. Sitz ist die gleichnamige Stadt Korinth. Die Gemeinde ist von den Gemeinden Velo-Vocha, Nemea, Argos-Mykene, Nafplio, Epidavros und Loutraki-Perachora-Agii Theodori umgeben.

Gemeindegliederung 
Die Gemeinde Korinth wird aus den folgenden Ortsgemeinschaften und Siedlungen gebildet. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.
 Gemeindebezirk Assos-Lecheo (Δημοτική Ενότητα Άσσου-Λεχαίου) 6.993 Einwohner (24,486 km²)
 Stadtbezirk Assos (Δημοτική Κοινότητα Άσσου) 2.041
 Agia Marina (Αγία Μαρίνα) 110
 Assos (Άσσος) 1.916
 Veliniatika (Βεληνιάτικα) 15
 Stadtbezirk Lecheo (Δημοτική Κοινότητα Λεχαίου) 2.643
 Lecheo (Λέχαιο) 2.643
 Ortsgemeinschaft Kato Assos (Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου) 693
 Kato Assos (Κάτω Άσσος) 693
 Ortsgemeinschaft Perigialios (Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου) 1.616
 Perigiali (Περιγιάλι) 1.616
 Gemeindebezirk Korinth (Δημοτική Ενότητα Κορινθίων) 38.132 Einwohner (102,411 km²)
 Stadtbezirk Archea Korinthos (Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου) 2.918
 Archea Korinthos (Αρχαία Κόρινθος) 1.939
 Archeo Limani (Αρχαίο Λιμάνι) 979
 Stadtbezirk Examilia (Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων) 2.905
 Agios Kosmas (Άγιος Κοσμάς) 83
 Dafni (Δάφνη) 61
 Examilia (Εξαμίλια) 1.810
 Iera Moni Agias Triadas (Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος) 135
 Kato Examilia (Κάτω Εξαμίλια) 816
 Stadtbezirk Korinth (Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου) 30.176
 Korinth (Κόρινθος)
 Ortsgemeinschaft Xylokeriza (Τοπική Κοινότητα Ξυλοκερίζης) 1.316
 Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή) 68
 Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος) 71
 Thymariona (Θυμαριώνα) 29
 Kechries (Κεχριές) 238
 Xylokeriza (Ξυλοκέριζα) 849
 Panorama (Πανόραμα) 61
 Ortsgemeinschaft Solomos (Τοπική Κοινότητα Σολομού) 817
 Bekianika (Μπεκιάνικα) 74
 Solomos (Σολομός) 743
 Gemeindebezirk Saronikos (Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού) 5.260 Einwohner (137,486 km²)
 Stadtbezirk Athikia (Δημοτική Κοινότητα Αθικίων) 2.038
 Athikia (Αθίκια) 1.834
 Alamannos (Αλαμάννος) 170
 Moni Taxiarchon (Μονή Ταξιαρχών) 34
 Stadtbezirk Galataki (Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου) 2.505
 Ano Almyri (Άνω Αλμυρή) 35
 Galataki (Γαλατάκι) 438
 Thymeli (Θυμέλη) 9
 Kato Almyri (Κάτω Αλμυρή) 703 (siehe auch: Mykenischer Friedhof von Kato Almyri)
 Loutra Oreas Elenis (Λουτρά Ωραίας Ελένης) 1.145
 Nea Almyri (Νέα Αλμυρή) 24
 Drassa (Ντράσσα) 41
 Rito (Ρειτό) 110
 Ortsgemeinschaft Agios Ioannis (Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου) 375
 Agios Ioannis (Άγιος Ιωάννης) 375
 Ortsgemeinschaft Katakali (Τοπική Κοινότητα Κατακαλίου) 342
 Arakoukia (Αρακούκια) 77
 Vlaseika (Βλασαίικα) 128
 Katakali (Κατακάλι) 106
 Siderona (Σιδερώνα) 31
 Gemeindebezirk Solygia (Δημοτική Ενότητα Σολυγείας) 2.723 Einwohner (180,529 km²)
 Stadtbezirk Sofiko (Δημοτική Κοινότητα Σοφικού) 2009
 Agios Vlassis (Άγιος Βλάσσης) 38
 Kiourkati (Κιουρκάτι) 48
 Moni Agias Marinas (Μονή Αγίας Μαρίνης) 31
 Pefkali (Πευκάλι) 204
 Sofiko (Σοφικό) 1.679
 Frangolimano (Φραγκολίμανο) 9
 Ortsgemeinschaft Angelokastro (Τοπική Κοινότητα Αγγελόκαστρου) 376
 Angelokastro (Αγγελόκαστρο) 376
 Ortsgemeinschaft Korfos (Τοπική Κοινότητα Κόρφου) 338
 Agios Petros (Άγιος Πέτρος) 20
 Kavos (Κάβος) 17
 Ilios (Ήλιος) 14
 Korfos (Κόρφος) 287
 Gemeindebezirk Tenea (Δημοτική Ενότητα Τενέας) 5.084 Einwohner (167,757 km²)
 Ortsgemeinschaft Agionori (Τοπική Κοινότητα Αγιονορίου) 319
 Agionori (Αγιονόρι) 319
 Ortsgemeinschaft Agios Vasilios (Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου) 1.264
 Agios Vasilios (Άγιος Βασίλειος) 1.264
 Ortsgemeinschaft Klenia (Τοπική Κοινότητα Κλένιας) 777
 Klenia (Κλένια) 777
 Ortsgemeinschaft Koutalas (Τοπική Κοινότητα Κουταλά) 746
 Koutalas (Κουταλάς) 215
 Mapsos (Μαψός) 174
 Spathovouni (Σπαθοβούνι) 357
 Ortsgemeinschaft Stefani (Τοπική Κοινότητα Στεφανίου) 279
 Stefani (Στεφάνι) 279
 Ortsgemeinschaft Chiliomodi (Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου) 1.699
 Chiliomodi (Χιλιομόδι) 1.699

Einzelnachweise 

Gemeinde in der Region Peloponnes